Moreno Martini (1935-2009), ostacolista italiano
 Moreno Martini (n. 1960), multiplista italiano